Takhtajanov sustav, sustav klasifikacije cvjetnica kod Armena Takhtajana, 1997, na jednosupnice i dvosupnice, sličan Cronquistovom sustavu, ali koji kao osnovne jedinice podrazreda čine nadredovi (superordo).

Razred Magnoliopsida čini 11 podrazreda, a Liliopsida 6 podrazreda.

A. razred Magnoliopsida Brongn. 
Podrazred Magnoliidae
Nadred Magnolianae
 Red Magnoliales
Porodica Degeneriaceae
Porodica Himantandraceae
Porodica Magnoliaceae 
 Red Winterales
Porodica Winteraceae 
 Red Canellales
Porodica Canellaceae
 Red Illiciales
Porodica Illiciaceae 
Porodica Schisandraceae 
 Red Austrobaileyales
Porodica Austrobaileyaceae 
 Red Eupomatiales
Porodica Eupomatiaceae 
 Red Annonales
Porodica Annonaceae 
 Red Myristicales
Porodica Myristicaceae 
 Red Aristolochiales
Porodica Aristolochiaceae 
Nadred Lactoridanae
Red Lactoridales
Porodica Lactoridaceae 
Nadred Piperanae
Red Piperales
Porodica Saururaceae 
Porodica Piperaceae 
Porodica Peperomiaceae
Nadred Lauranae
Red Laurales
Porodica Amborellaceae
Porodica Trimeniaceae
Porodica Monimiaceae 
Porodica Gomortegaceae
Porodica Hernandiaceae
Porodica Lauraceae
Red Calycanthales
Porodica Calycanthaceae 
Porodica Idiospermaceae 
Red Chloranthales
Porodica Chloranthaceae 
Nadred Rafflesianae
 Red Hydnorales
Porodica Hydnoraceae 
Red Rafflesiales
Porodica Apodanthaceae 
Porodica Mitrastemonaceae
Porodica Rafflesiaceae
Porodica Cytinaceae 
Nadred Balanophoranae
Red Cynomoriales
Porodica Cynomoriaceae 
Red Balanophorales
Porodica Mystropetalaceae
Porodica Dactylanthaceae 
Porodica Lophophytaceae
Porodica Sarcophytaceae 
Porodica Scybaliaceae
Porodica Heloseaceae
Porodica Langsdorffiaceae
Porodica Balanophoraceae 
Podrazred Nymphaeidae
Nadred Nymphaeanae
 Red Hydropeltidales
Porodica Hydropeltidaceae
Porodica Cabombaceae 
 Red Nymphaeales
Porodica Nupharaceae
Porodica Nymphaeaceae 
Porodica Barclayaceae 
Nadred Ceratophyllanae
 Red Ceratophyllales
Porodica Ceratophyllaceae
Podrazred Nelumbonidae
Nadred Nelumbonanae
 Red Nelumbonales
Porodica Nelumbonaceae
Podrazred Ranunculidae
Nadred Ranunculanae
 Red Lardizabales
Porodica Lardizabalaceae 
Porodica Sargentodoxaceae 
 Red Menispermales
Porodica Menispermaceae 
 Red Berberidales
Porodica Nandinaceae
Porodica Berberidaceae 
Porodica Ranzaniaceae
Porodica Podophyllaceae
 Red Ranunculales
Porodica Ranunculaceae 
 Red Circaeasterales
Porodica Kingdoniaceae 
Porodica Circaeasteraceae 
 Red Hydrastidales
Porodica Hydrastidaceae 
 Red Glaucidiales
Porodica Glaucidiaceae
 Red Paeoniales
Porodica Paeoniaceae 
 Red Papaverales
Porodica Papaveraceae 
Porodica Pteridophyllaceae 
Porodica Hypecoaceae 
Porodica Fumariaceae 
Podrazred Caryophyllidae
Nadred Caryophyllanae
 Red Caryophyllales
Porodica Phytolaccaceae
Porodica Gisekiaceae 
Porodica Agdestidaceae
Porodica Barbeuiaceae 
Porodica Achatocarpaceae 
Porodica Petiveriaceae 
Porodica Nyctaginaceae 
Porodica Aizoaceae 
Porodica Sesuviaceae 
Porodica Tetragoniaceae 
Porodica Stegnospermataceae
Porodica Portulacaceae 
Porodica Hectorellaceae 
Porodica Basellaceae 
Porodica Halophytaceae 
Porodica Cactaceae 
Porodica Didiereaceae 
Porodica Molluginaceae 
Porodica Caryophyllaceae 
Porodica Amaranthaceae
Porodica ChenopodiaceaeNadred Gyrostemonanae Red Gyrostemonales
Porodica Gyrostemonaceae Nadred Polygonanae Red Polygonales
Porodica PolygonaceaeNadred Plumbaginanae Red Plumbaginales
Porodica Plumbaginaceae 
Podrazred HamamelididaeNadred Trochodendranae
 Red Trochodendrales
Porodica Trochodendraceae
Porodica Tetracentraceae
 RedCercidiphyllales
Porodica Cercidiphyllaceae
 Red Eupteleales
Porodica Eupteleaceae 
Nadred Myrothamnanae
 Red Myrothamnales
Porodica Myrothamnaceae 
Nadred Hamamelidanae
 Red Hamamelidales
Porodica Hamamelidaceae 
Porodica Altingiaceae 
Porodica Platanaceae 
Nadred Barbeyanae
 Red Barbeyales
Porodica Barbeyaceae Nadred Daphniphyllanae Red Daphniphllales
Porodica Daphniphyllaceae 
 Red Balanopales
Porodica BalanopaceaeNadred Buxanae Red Didymelales
Porodica Didymelaceae 
 Red Buxales
Porodica Buxaceae 
 Red Simmondsiales
Porodica Simmondsiaceae Nadred Faganae Red Fagales
Porodica Fagaceae
Porodica Nothofagaceae 
 Red Corylales
Porodica Betulaceae 
Porodica Corylaceae 
Porodica Ticodendraceae Nadred Casuarinanae Red Casuarinales
Porodica CasuarinaceaeNadred Juglandanae Red Myricales
Porodica Myricaceae
 Red Rhoipteleales
Porodica Rhoipteleaceae
 Red Juglandales
Porodica Juglandaceae 
Podrazred Dilleniidae 	Nadred Dillenianae Red Dilleniales
Porodica Dilleniaceae Nadred Theanae Red Paracryphiales
Porodica Paracryphiaceae 
 Red Theales
Porodica Stachyuraceae 
Porodica Theaceae 
Porodica Asteropeiaceae 
Porodica Pentaphylacaceae 
Porodica Tetrameristaceae 
Porodica Oncothecaceae 
Porodica Marcgraviaceae
Porodica Caryocaraceae 
Porodica Pellicieraceae 
 Red Hypericales
Porodica Bonnetiaceae
Porodica Clusiaceae 
Porodica Hypericaceae 
 Red Physenales
Porodica Physenaceae 
 Red Medusagynales
Porodica Medusagynaceae
 Red Ochnales
Porodica Strasburgeriaceae
Porodica Ochnaceae 
Porodica Sauvagesiaceae 
Porodica Lophiraceae 
Porodica Quiinaceae 
Porodica Scytopetalaceae 
 Red Elatinales
Porodica Elatinaceae 
 Red Ancistrocladales
Porodica Ancistrocladaceae 
 Red Dioncophyllales
Porodica Dioncophyllaceae 
 Red Lecythidales
Porodica Barringtoniaceae
Porodica Lecythidaceae 
Porodica Napoleonaeaceae
Porodica Foetidiaceae 
Porodica AsteranthaceaeNadred Sarracenianae Red Sarraceniales
Porodica SarraceniaceaeNadred Nepenthanae Red Nepenthales
Porodica Nepenthaceae 
 Red Droserales
Porodica DroseraceaeNadred Ericanae Red Actinidiales
Porodica Actinidiaceae
 Red Ericales
Porodica Clethraceae 
Porodica Cyrillaceae 
Porodica Ericaceae
Porodica Epacridaceae 
Porodica Empetraceae 
 Red Diapensiales
Porodica Diapensiaceae
 Red Bruniales
Porodica Bruniaceae
Porodica Grubbiaceae 
 Red Geissolomatales
Porodica Geissolomataceae 
 Red Fouquieriales
Porodica FouquieriaceaeNadred Primulanae Red Styracales
Porodica Styracaceae 
Porodica Symplocaceae 
Porodica Ebenaceae 
Porodica Lissocarpaceae 
 Red Sapotales
Porodica Sapotaceae
 Red Myrsinales
Porodica Myrsinaceae 
Porodica Theophrastaceae 
 Red Primulales
Porodica Primulaceae Nadred Violanae Red Violales
Porodica Berberidopsidaceae 
Porodica Aphloiaceae
Porodica Bembiciaceae
Porodica Flacourtiaceae
Porodica Lacistemataceae 
Porodica Peridiscaceae 
Porodica Violaceae
Porodica Dipentodontaceae 
Porodica Scyphostegiaceae 
 Red Passiflorales
Porodica Passifloraceae 
Porodica Turneraceae
Porodica Malesherbiaceae 
Porodica Achariaceae 
 Red Caricales
Porodica Caricaceae 
 Red Salicales
Porodica Salicaceae 
 Red Tamaricales
Porodica Reaurmuriaceae
Porodica Tamaricaceae 
Porodica Frankeniaceae 
 Red Cucurbitales
Porodica Cucurbitaceae 
 Red Begoniales
Porodica Datiscaceae 
Porodica Tetramelaceae 
Porodica Begoniaceae 
 Red Capparales
Porodica Capparaceae 
Porodica Pentadiplandraceae 
Porodica Koeberliniaceae
Porodica Brassicaceae 
Porodica Tovariaceae 
Porodica Resedaceae
 Red Moringales
Porodica Moringaceae 
 Red Batales
Porodica Bataceae Nadred Malvanae Red Cistales
Porodica Bixaceae 
Porodica Cochlospermaceae 
Porodica Cistaceae
 Red Elaeocarpales
Porodica Elaeocarpaceae 
 Red Malvales
Porodica Tiliaceae 
Porodica Dirachmaceae 
Porodica Monotaceae
Porodica Dipterocarpaceae 
Porodica Sarcolaenaceae 
Porodica Plagiopteraceae
Porodica Huaceae
Porodica Sterculiaceae
Porodica Diegodendraceae
Porodica Sphaerosepalaceae
Porodica Bombacaceae 
Porodica MalvaceaeNadred Urticanae Red Urticales
Porodica Ulmaceae 
Porodica Moraceae 
Porodica Cannabaceae
Porodica Cecropiaceae 
Porodica UrticaceaeNadred Euphorbianae Red Euphorbiales
Porodica Euphorbiaceae
Porodica Pandaceae
Porodica Aextoxicaceae 
Porodica Dichapetalaceae 
 Red Thymelaeales
Porodica Gonystylaceae
Porodica Thymelaeaceae
Podrazred Rosidae 	Nadred Saxifraganae
 Red Cunoniales
Porodica Cunoniaceae 
Porodica Davidsoniaceae 
Porodica Eucryphiaceae 
Porodica Brunelliaceae
 Red Saxifragales
Porodica Tetracarpaeaceae 
Porodica Penthoraceae 
Porodica Crassulaceae
Porodica Saxifragaceae 
Porodica Grossulariaceae 
Porodica Pterostemonaceae 
Porodica Iteaceae 
Porodica Eremosynaceae
Porodica Vahliaceae
 Red Cephalotales
Porodica Cephalotaceae
 Red Greyiales
Porodica Greyiaceae 
 Red Francoales
Porodica Francoaceae
 Red Haloragales
Porodica Haloragaceae 
 Red Podostemales
Porodica Podostemaceae 
 Red Gunnerales
Porodica Gunneraceae 
Nadred Rosanae
 Red Rosales
Porodica Rosaceae
Porodica Neuradaceae
 Red Crossosomatales
Porodica Crossosomataceae
 Red Chrysobalanales
Porodica Chrysobalanaceae 
Nadred Rhizophoranae
 Red Anisophylleales
Porodica Anisophylleaceae
 Red Rhizophorales
Porodica Rhizophoraceae 
Nadred Myrtanae
 Red Myrtales
Porodica Alzateaceae 
Porodica Rhynchocalycaceae 
Porodica Penaeaceae 
Porodica Oliniaceae 
Porodica Combretaceae
Porodica Crypteroniaceae 
Porodica Memecylaceae 
Porodica Melastomataceae
Porodica Lythraceae 
Porodica Punicaceae 
Porodica Duabangaceae
Porodica Sonneratiaceae 
Porodica Onagraceae 
Porodica Trapaceae 
Porodica Psiloxylaceae
Porodica Heteropyxidaceae
Porodica Myrtaceae 
Nadred Fabanae
 Red Fabales
Porodica Fabaceae 
Nadred Rutanae
 Red Sapindales
Porodica Staphyleaceae
Porodica Tapisciaceae
Porodica Melianthaceae 
Porodica Sapindaceae 
Porodica Hippocastanaceae
Porodica Aceraceae 
Porodica Bretschneideraceae 
Porodica Akaniaceae 
 Red Tropaeolales
Porodica Tropaeolaceae
 Red Sabiales
Porodica Sabiaceae
Porodica Meliosmaceae
 Red Connarales
Porodica Connaraceae
 Red Rutales
Porodica Rutaceae
Porodica Rhabdodendraceae 
Porodica Cneoraceae
Porodica Simaroubaceae 
Porodica Surianaceae 
Porodica Irvingiaceae 
Porodica Kirkiaceae 
Porodica Ptaeroxylaceae
Porodica Tepuianthaceae 
Porodica Meliaceae 
 Red Leitneriales
Porodica Leitneriaceae 
 Red Coriariales
Porodica Coriariaceae 
 Red Burserales
Porodica Burseraceae 
Porodica Anacardiaceae 
Porodica Podoaceae 
Nadred Geranianae
 Red Linales
Porodica Hugoniaceae
Porodica Linaceae 
Porodica Ctenolophonaceae
Porodica Ixonanthaceae 
Porodica Humiriaceae
Porodica Erythroxylaceae 
 Red Oxalidales
Porodica Oxalidaceae 
Porodica Lepidobotryaceae 
 Red Geraniales
Porodica Hypseocharitaceae 
Porodica Vivianiaceae 
Porodica Geraniaceae
Porodica Ledocarpaceae 
Porodica Rhynchothecaceae 
 Red Biebersteiniales
Porodica Biebersteiniaceae 
 Red Balsaminales
Porodica Balsaminaceae
 Red Zygophyllales
Porodica Zygophyllaceae 
Porodica Peganaceae
Porodica Balanitaceae
Porodica Nitrariaceae 
Porodica Tetradiclidaceae 
 Red Vochysiales
Porodica Malpighiaceae 
Porodica Trigoniaceae 
Porodica Vochysiaceae 
Porodica Tremandraceae 
Porodica Krameriaceae 
 Red Polygalales
Porodica Polygalaceae
Porodica Xanthophyllaceae 
Porodica Emblingiaceae 
Nadred Corynocarpanae
 Red Corynocarpales
Porodica Corynocarpaceae
Nadred Celastranae
 Red Brexiales
Porodica Ixerbaceae
Porodica Brexiaceae 
Porodica Rousseaceae
 Red Parnassiales
Porodica Parnassiaceae
Porodica Lepuropetalaceae
 Red Celastrales
Porodica Goupiaceae 
Porodica Celastraceae 
Porodica Lophopyxidaceae
Porodica Stackhousiaceae 
 Red Salvadorales
Porodica Salvadoraceae 
 Red Icacinales
Porodica Aquifoliaceae 
Porodica Phellinaceae
Porodica Icacinaceae 
Porodica Sphenostemonaceae
 Red Metteniusales
Porodica Metteniusaceae
 Red Cardiopteridales
Porodica Cardiopteridaceae 
Nadred Santalanae
 Red Medusandrales
Porodica Medusandraceae 
 Red Santalales
Porodica Olacaceae 
Porodica Opiliaceae 
Porodica Aptandraceae 
Porodica Octoknemaceae
Porodica Santalaceae 
Porodica Misodendraceae 
Porodica Loranthaceae 
Porodica Viscaceae 
Porodica Eremolepidaceae 
Nadred Rhamnanae
 Red Rhamnales
Porodica Rhamnaceae 
 Red Elaeagnales
Porodica ElaeagnaceaeNadred Proteanae Red Proteales
Porodica Proteaceae Nadred Vitanae Red Vitales
Porodica Vitaceae 
Porodica Leeaceae 
Podrazred Cornidae 	Nadred Cornanae Red Hydrangeales
Porodica Escalloniaceae 
Porodica Hydrangeaceae 
Porodica Abrophyllaceae
Porodica Argophyllaceae 
Porodica Corokiaceae
Porodica Alseuosmiaceae 
Porodica Carpodetaceae
Porodica Phyllonomaceae 
Porodica Pottingeriaceae 
Porodica Tribelaceae 
Porodica Melanophyllaceae 
Porodica Montiniaceae
Porodica Kaliphoraceae
Porodica Columelliaceae 
 Red Desfontainiales
Porodica Desfontainiaceae
 Red Roridulales
Porodica Roridulaceae
 Red Cornales
Porodica Davidiaceae
Porodica Nyssaceae 
Porodica Mastixiaceae 
Porodica Curtisiaceae
Porodica Cornaceae 
Porodica Alangiaceae 
 Red Garryales
Porodica Garryaceae
 Red Aucubales
Porodica Aucubaceae
 Red Griseliniales
Porodica Griseliniaceae 
 Red Eucommiales
Porodica Eucommiaceae 
 Red Aralidiales
Porodica Aralidiaceae 
 Red Torricelliales
Porodica TorricelliaceaeNadred Aralianae Red Helwingiales
Porodica Helwingiaceae
 Red Araliales
Porodica Araliaceae 
Porodica Hydrocotylaceae
Porodica Apiaceae 
 Red Pittosporales
Porodica Pittosporaceae 
 Red Byblidales
Porodica Byblidaceae Nadred Dipsacanae Red Viburnales
Porodica Viburnaceae 
 Red Adoxales
Porodica Sambucaceae 
Porodica Adoxaceae 
 Red Dipsacales
Porodica Caprifoliaceae 
Porodica Valerianaceae 
Porodica Triplostegiaceae
Porodica Dipsacaceae
Porodica Morinaceae 
Podrazred Asteridae 	Nadred Campanulanae Red Campanulales
Porodica Pentaphragmataceae 
Porodica Sphenocleaceae 
Porodica Campanulaceae 
Porodica Cyphocarpaceae
Porodica Nemacladaceae 
Porodica Cyphiaceae 
Porodica Lobeliaceae 
 Red Goodeniales
Porodica Brunoniaceae 
Porodica Goodeniaceae 
 Red Stylidales
Porodica Donatiaceae 
Porodica Stylidiaceae 
 Red Menyanthales
Porodica Menyanthaceae Nadred Asteranae Red Calycerales
Porodica Calyceraceae 
 Red Asterales
Porodica Asteraceae 
Podrazred LamiidaeNadred Gentiananae Red Gentianales
Porodica Gelsemiaceae
Porodica Loganiaceae 
Porodica Strychnaceae 
Porodica Antoniaceae 
Porodica Spigeliaceae 
Porodica Gentianaceae 
Porodica Saccifoliaceae 
Porodica Geniostomaceae
Porodica Plocospermataceae 
 Red Rubiales
Porodica Dialypetalanthaceae
Porodica Rubiaceae 
Porodica Theligonaceae
Porodica Carlemanniaceae 
Porodica Apocynaceae Nadred Solananae Red Solanales
Porodica Solanaceae 
Porodica Sclerophylacaceae 
Porodica Duckeodendraceae 
Porodica Goetzeaceae
 Red Convolvulales
Porodica Convolvulaceae
Porodica Cuscutaceae
 Red Polemoniales
Porodica Polemoniaceae 
 Red Boraginales
Porodica Hydrophyllaceae
Porodica Boraginaceae 
Porodica Tetrachondraceae 
Porodica Hoplestigmataceae 
Porodica Lennoaceae 
 Red Limnanthales
Porodica Limnanthaceae Nadred Loasanae Red Loasales
Porodica Loasaceae Nadred Oleanae Red Oleales
Porodica Oleaceae Nadred Lamianae
 Red Scrophulariales
Porodica Buddlejaceae 
Porodica Retziaceae 
Porodica Stilbaceae 
Porodica Scrophulariaceae 
Porodica Oftiaceae
Porodica Globulariaceae
Porodica Gesneriaceae 
Porodica Plantaginaceae 
Porodica Bignoniaceae
Porodica Pedaliaceae 
Porodica Martyniaceae 
Porodica Trapellaceae 
Porodica Myoporaceae 
Porodica Acanthaceae
Porodica Lentibulariaceae 
 Red Lamiales
Porodica Verbenaceae 
Porodica Phrymaceae 
Porodica Cyclocheilaceae
Porodica Symphoremataceae 
Porodica Avicenniaceae
Porodica Viticaceae
Porodica Lamiaceae
 Red Callitrichales
Porodica Callitrichaceae 
 Red Hydrostachyales
Porodica Hydrostachyaceae 
 Red Hippuridales
Porodica Hippuridaceae 
B. razred Liliopsida Brongn. 
Podrazred Liliidae
Nadred Lilianae
 Red Melanthiales
Porodica Tofieldiaceae
Porodica Melanthiaceae 
Porodica Japonoliriaceae
Porodica Xerophyllaceae
Porodica Nartheciaceae
Porodica Heloniadaceae
Porodica Chionographidaceae
 Red Colchicales
Porodica Tricyrtidaceae
Porodica Burchardiaceae
Porodica Uvulariaceae 
Porodica Campynemataceae
Porodica Scoliopaceae
Porodica Colchicaceae
Porodica Calochortaceae 
 Red Trilliales
Porodica Trillaceae
 Red Liliales
Porodica Liliaceae 
Porodica Medeolaceae
 Red Alstroemeriales
Porodica Alstroemeriaceae
 Red Iridales
Porodica Isophysidaceae 
Porodica Geosiridaceae
Porodica Iridaceae 
 Red Tecophilaeales
Porodica Ixioliriaceae
Porodica Lanariaceae
Porodica Walleriaceae
Porodica Tecophilaeaceae 
Porodica Cyanastraceae 
Porodica Eriospermaceae 
 Red Burmanniales
Porodica Burmanniaceae 
Porodica Thismiaceae 
Porodica Corsiaceae
 Red Hypoxidales
Porodica Hypoxidaceae 
 Red Orchidales
Porodica Orchidaceae 
 Red Amaryllidales
Porodica Hemerocallidaceae 
Porodica Hyacinthaceae 
Porodica Alliaceae 
Porodica Hesperocallidaceae
Porodica Hostaceae
Porodica Agavaceae 
Porodica Amaryllidaceae 
 Red Asparagales
Porodica Convallariaceae
Porodica Ophiopogonaceae
Porodica Ruscaceae
Porodica Asparagaceae 
Porodica Dracaenaceae 
Porodica Nolinaceae 
Porodica Blandfordiaceae 
Porodica Herreriaceae
Porodica Phormiaceae 
Porodica Dianellaceae 
Porodica Doryanthaceae
Porodica Asteliaceae 
Porodica Asphodelaceae 
Porodica Aloaceae
Porodica Anthericaceae
Porodica Aphyllanthaceae 
 Red Xanthorrhoeales
Porodica Baxteriaceae
Porodica Lomandraceae
Porodica Dasypogonaceae 
Porodica Calectasiaceae 
Porodica Xanthorrhoeaceae 
 Red Hanguanales
Porodica Hanguanaceae 
Nadred Dioscoreanae
 Red Stemonales
Porodica Stemonaceae 
Porodica Croomiaceae 
Porodica Pentastemonaceae
 Red Smilacales
Porodica Luzuriagaceae
Porodica Philesiaceae 
Porodica Rhipogonaceae 
Porodica Smilacaceae 
Porodica Petermanniaceae
 Red Dioscoreales
Porodica Stenomeridaceae
Porodica Trichopodaceae 
Porodica Avetraceae
Porodica Dioscoreaceae 
 Red Taccales
Porodica Taccaceae 
Podrazred CommelinidaeNadred Bromelianae Red Bromeliales
Porodica Bromeliaceae 
 Red Velloziales
Porodica Velloziaceae Nadred Pontederianae Red Philydrales
Porodica Philydraceae 
 Red Pontederiales
Porodica Pontederiaceae
 Red Haemodorales
Porodica Haemodoraceae
Porodica Conostylidaceae Nadred Zingiberanae Red Musales
Porodica Strelitziaceae 
Porodica Musaceae 
Porodica Heliconiaceae 
 Red Lowiales
Porodica Lowiaceae
 Red Zingiberales
Porodica Zingiberaceae 
Porodica Costaceae 
 Red Cannales
Porodica Cannaceae 
Porodica MarantaceaeNadred Commelinanae Red Commelinales
Porodica Commelinaceae 
 Red Mayacales
Porodica Mayacaceae 
 Red Xyridales
Porodica Xyridaceae 
 Red Rapateales
Porodica Rapateaceae
 Red Eriocaulales
Porodica Eriocaulaceae Nadred Hydatellanae Red Hydatellales
Porodica Hydatellaceae Nadred Juncanae
 Red Juncales
Porodica Juncaceae
Porodica Thurniaceae 
 Red Cyperales
Porodica Cyperaceae
Nadred Poanae
 Red Flagellariales
Porodica Flagellariaceae
 Red Restionales
Porodica Joinvilleaceae 
Porodica Restionaceae
Porodica Anarthriaceae 
Porodica Ecdeiocoleaceae 
 Red Centrolepidales
Porodica Centrolepidaceae
 Red Poales
Porodica Poaceae
Podrazred Arecidae
Nadred Arecanae
 Red Arecales
Porodica Arecaceae 
Podrazred AlismatidaeNadred Alismatanae Red Butomales
Porodica Butomaceae
 Red Hydrocharitales
Porodica Hydrocharitaceae 
Porodica Thalassiaceae
Porodica Halophilaceae
 Red Najadales
Porodica Najadaceae 
 Red Alismatales
Porodica Limnocharitaceae
Porodica Alismataceae
 Red Aponogetonales
Porodica Aponogetonaceae
 RedJucaginales
Porodica Scheuchzeriaceae
 Red Juncaginales
Porodica Juncaginaceae 
Porodica Lilaeaceae
Porodica Maundiaceae
 Red Potamogetonales
Porodica Potamogetonaceae 
Porodica Ruppiaceae 
 Red Posidoniales
Porodica Posidoniaceae
 Red Cymodoceales
Porodica Zannichelliaceae
Porodica Cymodoceaceae
 Red Zosterales
Porodica Zosteraceae 
Podrazred TriurididaeNadred Triuridanae Red Petrosaviales
Porodica Petrosaviaceae 
 Red Triuridales
Porodica Triuridaceae
Podrazred AridaeNadred Aranae Red Arales
Porodica Araceae 
Porodica Pistiaceae 
Porodica Lemnaceae 
 Red Acorales
Porodica AcoraceaeNadred Cyclanthanae Red Cyclanthales
Porodica Cyclanthaceae Nadred Pandananae Red Pandanales
Porodica Pandanaceae  Nadred Typhanae Red''' Typhales
Porodica Sparganiaceae 
Porodica Typhaceae

Povezani članci 
 Cronquistov sustav
 Takhtajanov sustav
 Thorneov sustav
 APG sustav

Izvori 

Sistematika